Скрыдлов — фамилия:

 Скрыдлов, Илларион Николаевич (1797—1853) — капитан 2-го ранга; директор Псковской мужской гимназии.